Аркамани:
 Аркамани I — царь Куша (ок. 270—260 годы до н. э.)
 Аркамани II — царь Куша (ок. 248—220 годы до н. э.)